Sustitución, substitución, sustituto, sustitutivo y términos semejantes, pueden referirse a:    

 Alteración de una posición, acción y efecto de sustituir (poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa).      
 Relevo    
 Cambio (especialmente en deportes de equipo).                   
 Recambio
 Reemplazo
 Interinidad ("interino" es el sustituto provisional de quien ocupaba previamente su posición).
 Sucedáneo
 Sustituto del azúcar
 Sustituto de carne
 Alternativa
 Energías alternativas
 Propulsión alternativa

Derecho
Sustitución (derecho), nombramiento de heredero o legatario que se hace en reemplazo de otro nombramiento de la misma índole.
sustitución ejemplar, designación de sucesor en los bienes de quien, por causa de demencia, está incapacitado para testar.
sustitución fideicomisaria, designación de otro u otros herederos o legatarios, a quienes la herencia o la manda se hayan de transferir gradualmente, después de la adquisición y el goce por los antepuestos en la serie de llamamientos.
sustitución pupilar, nombramiento de sucesor en los bienes del pupilo que por no haber llegado a la edad de la pubertad no puede hacer testamento.
sustitución vulgar, nombramiento de segundo, tercero y aun ulteriores herederos o legatarios, en lugar del primero instituido, para el caso en que este falte o no efectúe la sucesión.

Sustitutivos de la función jurisdiccional
Indemnización sustitutiva del aviso previo (Chile), en derecho laboral.

Artes 

 Sustitución, técnica de actuación usada en teatro.
 Sustitución, o anáclasis, recurso literario usado en poesía inglesa.
 Sustitución de acorde, técnica musical para cambiar un acorde por otro en una progresión armónica.

Economía 

Bien sustitutivo, en microeconomía
Sustitución de importaciones

Química       
Reacción de sustitución
Varias reacciones de Química Orgánica:
Sustitución electrófila aromática.           
Sustitución nucleofílica.
Sustitución nucleófila.
Sustitución nucleófila acílica.
Sustitución nucleófila aromática.

Otros ámbitos
Sustitución lingüística, proceso por el que una etnia o pueblo adopta el idioma de otro.
Sustitución (servicio militar), fórmula por la cual se podía dejar de cumplir el servicio militar obligatorio.
Sustitución (vegetación), formación vegetal alejada de su etapa climática en sucesivas etapas de regresión con pérdida progresiva de densidad y especies, y aumento de la erosión.

Sustitución, una operación sobre símbolos, palabras y lenguajes en teoría de lenguajes formales.

Cifrado por sustitución, un algoritmo criptográfico sencillo.
Formación sustitutiva, un concepto del psicoanálisis.
Terapia renal sustitutiva o terapia de reemplazo renal

Notas